Ета може да се односи на следеће:
 Ета (слово), слово из грчког алфабета
 ЕТА (организација), баскијска терористичка и сепаратистичка организација
 ЕТА (Силао), насеље у Мексику у савезној држави Гванахуато у општини Силао
 Ета (вегетација), тип шумске вегетације у сливу реке Амазон
 Ендотелински рецептор тип А, ГПЦР
 Етаноламин‎‎, органско једињење
 Еикозатетраеноинска киселина
 Ета (планина), планина